Эшенку́л Жусу́пов (; 1915 год, село Кыла — дата и место смерти не известны) — председатель колхоза имени Калинина Ленинского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Биография 
Родился в 1915 году в крестьянской семье в селе Кыла (сегодня — Ноокенский район). С 1937 года работал в одном из колхозов Ленинского района. Участвовал в Великой Отечественной войне. После войны возвратился на родину. С 1945 года — председатель колхоза имени Калинина Ленинского района.

Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Ленинского района. В 1955—1956 годах колхоз сдал государству от 30,3 — 33,3 центнеров хлопка-сырца с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высоких и устойчивых урожаев этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1955—1959).

Примечания

Литература 
 Жусупов 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедия, Фрунзе 1989.

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва